USAC ist die Abkürzung für:
 United States Auto Club, einen US-amerikanischen Motorsportverband
 Unified Speech and Audio Coding, einen Audio-Codec der MPEG
 Universidad de San Carlos de Guatemala, die staatliche Universität von Guatemala

USAC